Metzler:
  (* 1943, Dresde), un banquero y filántropo alemán
  (* 1967, Rheinfelden), un historiador alemán
  (* 1945, Hohenems), un futbolista austríaco
  (* 1951, Oneonta), actor estadounidense
  (1909, Altshausen – 1975), un comandante de submarino alemán
 Lloyd (Appleton) Metzler (1913–1980), economista keynesiano de origen estadounidense
 la paradoja de Metzler
  (* 1964, Sursee), un político suizo
  (?–?), elegido representante del estado, el Representante del Partido